El factor humano puede referirse a:
 El factor humano (novela), novela de Graham Greene de 1978
 El factor humano (película), película de 1979 dirigida por Otto Preminger
 El factor humano (serie de televisión), serie de televisión chilena.